

Стулово — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Стулово — присілок, Слободський район, Кіровська область